Альткюла — название деревни в Эстонии:

 Альткюла — деревня в волости Ляэне-Харью, уезд Харьюмаа.
 Альткюла — деревня в волости Мярьямаа, уезд Рапламаа.
 Альткюла — деревня в волости Пыхья-Пярнумаа, уезд Пярнумаа.
 Альткюла — деревня в волости Тойла, уезд Ида-Вирумаа.